Artem Dubovskoy (né le  à Dubrovnik) est un nageur russe spécialiste des épreuves de dos. Il a remporté ses premières médailles internationales aux Championnats du monde de natation en petit bassin 2010.

Biographie 

En 2008, aux Championnats d'Europe junior de natation à Belgrade, Artem Dubovskoy remporte la médaille d'or sur 50 mètres dos en 26 s 25, la médaille d'argent sur 100 mètres dos en 55 s 58 ainsi que la médaille d'argent lors du relais 4 × 100 mètres quatre nages

Lors des Championnats d'Europe de natation en petit bassin 2010, Artem Dubovskoy remporte deux médailles de bronze : la première sur 200 mètres dos, où il est devancé par l'Allemand Yannick Lebherz et l'Italien Damiano Lestingi. Trois jours plus tard, il se classe à nouveau  sur 100 mètres dos, cette fois derrière le Russe Stanislav Donets et à nouveau l'Italien Damiano Lestingi.

Palmarès

Championnats d'Europe

Records

Records personnels 

Ces tableaux détaillent les records personnels de Artem Dubovskoy en grand et petit bassin au 26 juin 2011.

Notes et références

Lien externe 
 

Naissance en avril 1990
Naissance à Dubrovnik
Nageur russe
Nageur de dos